Pivotar, al món de l'esport, és una acció en la qual es fa un gir del cos en possessió de la pilota. Consisteix a desplaçar un peu, girant sobre l'altre peu que està fix a terra fent d'eix, per tal de protegir la pilota de l'acció d'un defensor. El peu que es desplaça es pot aixecar i moure tantes vegades com faci falta, sempre que l'altre mantingui el contacte amb el terra.

Aixecar el peu que fa d'eix o "peu de pivot" és considerat falta:
 Al bàsquet es considera passos, i se sanciona amb un servei de banda donant la possessió a l'equip rival.
 Al korfbal també es considera passos, i se sanciona amb un restart o falta de reinici per a l'equip rival.

Terminologia esportiva
Terminologia de bàsquet